Бишберг () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Бамберг.  Население составляет 6040 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,54 км². Официальный код  —  09 4 71 117.

Община подразделяется на 5 сельских округов.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии